Akihiro Hyodo (Shiroi, 12 de maio de 1982) é um futebolista profissional japonês, meia, milita no Oita Trinita.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Chiba
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shimizu S-Pulse
Futebolistas do Kashiwa Reysol
Futebolistas do JEF United Ichihara Chiba
Futebolistas do Oita Trinita